Émile Guépratte – francuski admirał
 „Guépratte” – francuska fregata rakietowa